AG Большой Медведицы () — одиночная переменная звезда в созвездии Большой Медведицы на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 103542 световых лет (около 31746 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +16m до +13,5m.

Характеристики 
AG Большой Медведицы — пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры (RRAB).

Примечания